Ulice krále Faisala () je jednou z hlavních ulic v jordánské metropoli Ammánu. Široká a rušná obchodní třída představuje samotné centrum města. Nachází se zde řada tržišť (tzv. súky). Pojmenována je po Fajsalovi I. z dynastie Hášimovců, vládnoucí jordánské dynastie.

Rušná čtyřproudá silnice zahrnuje i stromořadí, včetně dominantní řady palem v centrální části.

Historie 

V období existence Ammánu jako součásti Osmanské říše se zde nacházely nízké cihlové a kamenné domy s dřevěnými střechami a terasami. Na konci 19. a začátku století dvacátého sem přišli čerkešští přistěhovalci. Mezi místním obyvatelstvem měla řadu neformálních názvů; Al-Salt (podle nedalekého města Salt), dále Al-Baladíja nebo Al-Saá.

Ve 30. letech 20. století se zde pořádaly vojenské přehlídky. Konala se zde také celá řada oslav, král zde uděloval vyznamenání, nebo zde byly pořádány lidové slavnosti. Jednou z nejdůležitějších událostí na ulici krále Faisala ve třicátých letech dvacátého století byl pohřební průvod Husajna ibn Alího na cestě do Jeruzaléma, kde měl být na základě jeho přání pohřben na Chrámové hoře. Na začátku 40. let 20. století již měla význam jedné z hlavních tříd ve městě Ammánu. Moderní Ammán se kolem trhů, existujících právě na této třídě, rozvíjel postupně do své současné podoby.

Na počátku 50. let 20. století začala ulice hrát roli hlavní obchodní třídy ve městě. Řada původních budov byla zbořena a nahrazena vícepatrovými a moderními budovy. Jiné domy byly přestavěny. Vznikly hotely v západním smyslu, banky nebo pobočky různých mezinárodních řetězců. Jižní strana zahrnuje řadu obchodí s obuví a oblečením, na severní se nacházejí banky, obchody se šperky apod. Severní okraj třídy potom soustředí různé kulturní instituce. 

Současná podoba této třídy vznikla rekonstrukcí v roce 2011 na základě iniciativy tehdejšího primátora města Omara Maaniho. 

Hlavní kulturní památkou na této třídě je rezidence Abdula Rahmana Mádího (v angličtině známá též jako Duke's Diwan).

Reference

Literatura 

 Luna Khirfan and Bessma Momani: Tracing Participatory Planning in Amman 
 Kamila Naim Ashour: Urban Regeneration Strategies in Amman’s Core: Urban Development and Real Estate Market 

Ammán